Phalaenopsis Karen — грекс семейства .

Используется в комнатном и оранжерейном цветоводстве, а также в селекции красивоцветущих фаленопсисов.

Грекс создан путём скрещивания:  Phalaenopsis aphrodite, Phalaenopsis amabilis и Phalaenopsis amabilis var. rimestadiana (Linden) Rolfe 1905  (впоследствии включён в синонимию Phalaenopsis amabilis).

Эпифит.

Родословная 
По данным международного регистра орхидей.

В культуре 
Условия культивирования см. статью: Фаленопсис.

Болезни и вредители

См. также 
 Селекция фаленопсисов

Примечания 

Комнатные растения
Гибриды орхидных
Karen